Cet article relate le parcours de l'Équipe de France de football lors de la Coupe du monde de football de 1982 organisée en Espagne du 13 juin au .

Vers la Coupe du monde (1980-1981)

Contexte

Qualification

Match de préparation

Phase finale

Premier tour

Groupe 4 
La France est placée dans le groupe 4 avec l'Angleterre, le Koweït et la Tchécoslovaquie.

Second tour

Groupe D 
La France figure dans le groupe D avec l'Autriche et l'Irlande du Nord.

Demi-finale 

après prolongation, 5 - 4 aux tirs au but

Match pour la  place

Effectif 
Une première liste de quarante joueurs est initialement annoncée. La liste des 22 joueurs est annoncée par Michel Hidalgo dans la matinée du dimanche 16 mai. Deux joueurs convoqués l'hiver précédent sont écartés de la sélection : Jacques Zimako et François Bracci.

Bibliographie 
 Thierry Hubac, 1904-2004. Un siècle en Bleu, Mango Sport, 2004.

Références

1982
France
Football en France en 1982